Эрик Питерсон (; 14 мая 1964) — американский гитарист, один из основателей, автор текстов и музыки и бессменный участник трэш-метал-группы Testament. Известен также как основатель собственного cимфоник-блэк-метал сайд-проекта , где он является гитаристом и главным вокалистом. В Testament исполняет партии ритм-гитары, но в 1993 году, после ухода Алекса Сколника из группы, взял на себя часть соло-партий. На альбоме группы The Formation of Damnation, ознаменовавшем возвращение Сколника в состав, разделил с ним основные соло в некоторых песнях. С тех пор Питерсон исполняет соло наравне со Сколником. В отличие от Алекса, в соло которого чувствовалась классическая выучка, соло Эрика более мелодичные, более блюзовые, вдохновленные Майклом Шенкером, Джо Бонамассой, Джимми Хендриксом. Кроме того, Эрик использует педаль wah-wah в некоторых песнях, объясняя это тем, что хочет передать дух гитаристов Mercyful Fate Ханка Шерманна и Майкла Деннера.

Эрик был женат на бывшей жене Кирка Хэмметта Ребекке, с которой он на данный момент в разводе. От нее у него есть ребенок.

На протяжении большей части карьеры в Testament Эрик пользовался гитарами Gibson, в частности, Gibson Explorer, Flying V и Les Paul. На данный момент пользуется гитарами компании Dean Guitars. У него имеются подписные гитары Dean V и Z.

Дискография

Legacy 
 Demo 1 (1984)
 Demo 2 (1985)

Testament 
 The Legacy (1987)
 The New Order (1988)
 Practice What You Preach (1989)
 Souls of Black (1990)
 The Ritual (1992)
 Low (1994)
 Demonic (1997)
 The Gathering (1999)
 First Strike Still Deadly (2001)
 The Formation of Damnation (2008)
 Dark Roots of Earth (2012)
 Brotherhood of the Snake (2016)
 Titans of Creation (2020)

Dragonlord 
 Rapture (2001)
 Black Wings of Destiny (2005)
 Dominion (2018)

Old Man's Child 
 Vermin (2005)

Leah McHenry 
 Otherworld EP (2013)
 Dreamland (2013)
 Winter Sun (2015)

Примечания 

Рок-музыканты США
Музыканты трэш-метала
Музыканты Testament
Ритм-гитаристы
Хеви-метал-гитаристы США